Это список активных сепаратистских движений в Азии. Сепаратизм может включать в себя автономизм и сепаратизм, несмотря на то, что независимость является основной целью многих сепаратистских движений. Многие сепаратистские движения возникают в результате религиозных, расовых, социальных и культурных различий между определенными народами и большинством или правящим классом в стране. Что представляет собой автономистское или сепаратистское движение, часто вызывает споры; записи в этом списке должны быть признаны достоверными источниками причастными, сепаратистскими и состоящими из граждан страны, от которой добиваются независимости.

Под каждым перечисленным регионом находится одно или несколько из следующего:

Де-факто / предлагаемое государство и / или автономная территория: предлагаемый термин для сепаратистского или ожидаемого суверенного государства или территории, стремящейся к большей автономии.

Помогающие организации: правозащитные, культурные, этнические, этнорелигиозные, политические, региональные и/или религиозные группы, играющие значительную роль в сепаратизме движения.

Правительство в изгнании: правительство, находящееся за пределами рассматриваемой страны, обладающее властью или не имеющее власти.

Признанные лица, играющие ключевые роли в сепаратистском движении или организации (организациях).

Воинствующие организации также классифицируются для движений, которые создают де-факто государство или занимают определенные территории.

Афганистан 
Хазараджат
Основные статьи: хазарский национализм и восстания хазарейцев 1888–1893 гг.

 Этническая группа: хазарейцы

 Предлагаемое государство: Хазараджат

 Политическая партия: Движение за свободу Хазараджат.

Белуджистан

Дополнительная информация: Повстанческое движение в Белуджистане.

 Этническая группа: белуджи

 Предлагаемое государство: Белуджистан вместе с Систаном и Белуджистаном в Иране и Белуджистаном в Пакистане.

 Политическая партия: Белуджское национальное движение, Белуджская республиканская партия, Движение за свободный Белуджистан (член Организации непредставленных наций и народов)

 Боевые организации: Освободительная армия белуджей, Фронт освобождения белуджей, Республиканская армия белуджей, Объединенная армия белуджей.

Южный Туркестан

 Этническая группа: уйгуры, таджики, узбеки и тюрки.

 Предлагаемое государство: Южный Туркестан.

 Военизированные организации: Туркестанские тигры свободы

Паштунистан

Основная статья: пуштунский национализм

 Этническая группа: пуштуны

 Предлагаемый автономный регион: Паштунистан

 Политические партии: Хизб-э Ислами Гульбеддин и Национальный фронт Афганистана

Азербайджан 
Территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области

Основная статья: Нагорно-Карабахский конфликт

 Люди: Армяне в Азербайджане

 Государство де-факто: Арцах (признан 3 странами, не входящими в ООН)

 Предлагается: признание статуса Арцаха на основе принципа самоопределения

 Политическая организация: Национальное собрание

 Военная организация: Армия обороны Арцаха.

Территория недолговечного Талышско-Муганская Автономная Республика

 Народ: талыши

 Предлагается: Талышская область с региональной администрацией в пределах границ Азербайджана.

 Политическая организация: Талышское национальное движение

 Правительство в изгнании: Талышско-Муганская Автономная Республика

Лезгистан

 Этническая группа: лезгины

 Предлагается: автономия или полная независимость Лезгистана.

 Политическая организация: движение «Садвал», Федеральная лезгинская национально-культурная автономия.

Бангладеш 
Читтагонг Хилл Трактс

Основная статья: Конфликт в Читтагонгском горном районе

 Этническая группа: народ джумма

 Предлагается: автономия Читтагонгского горного района.

 Политические партии: Объединенная народная партия Читтагонгского горного района, Объединенный народно-демократический фронт.

Залин-гам

 Этническая группа: куки

 Предлагаемое государство: Залин-гам

 Военизированная организация: Национальная армия Куки.

 Правозащитная группа: Национальная организация Куки

Китай 
Основная статья: Отделение в Китае

Смотрите также: Политический статус Тайваня; Одна страна, две системы; и этнические меньшинства в Китае

Смотрите также: Языки Китая и Демография Китая

Синьцзян-Уйгурский автономный район

Основная статья: движение за независимость Восточного Туркестана

 Этническая группа: уйгуры

 Предлагаемое государство: Восточный Туркестан.

 Политические партии: Правительство Восточного Туркестана в изгнании, Движение национального пробуждения Восточного Туркестана.

 Военизированная организация: Исламская партия Туркестана.

Гонконг

Основные статьи: независимость Гонконга и Совместная китайско-британская декларация

 Этническая группа: ханьцы из Гонконга.

 Предлагаемое государство: Гонконг или объединение с Великобританией.

 Политическая партия: Youngspiration, Коренные жители Гонконга, Национальная партия Гонконга, Альянс за восстановление британского суверенитета над Гонконгом и независимостью и Партия независимости Гонконга.

Внутренняя Монголия

Основная статья: Движение за независимость Внутренней Монголии

 Этническая группа: монголы

 Предлагаемое государство: Внутренняя Монголия или объединение с Монголией.

 Политическая партия: Народная партия Внутренней Монголии, Партия Либерального союза Монголии и Демократический альянс Южной Монголии.

Макао

Основная статья: независимость Макао

 Этническая группа: ханьцы из Макао.

 Предлагаемое государство: Макао.

Тибет

Основная статья: движение за независимость Тибета

 Этническая группа: тибетцы

 Предлагаемое государство: Тибет (включая Цинхай)

 Политическая партия: Правительство Тибета в изгнании, Конгресс тибетской молодежи, Международное движение за независимость Тибета.

Тайвань

 Этническая группа: тайваньцы

 Государство де-факто: Тайвань.

 Политическая партия: Правительство Китайской Республики.

Незначительные движения

 Национализм Башу или движение за независимость Басурии

 Кантонский национализм или движение за независимость Кантонии
 Шанхайский национализм, шанхайское движение за независимость

 Паннационализм хуэй или Нинся предложил большую автономию

Кипр 
Основная статья: Кипрский спор

Смотрите также: турецкое вторжение на Кипр

Северо-восточная 1/3 территории острова Кипр

 Народ: турки-киприоты.
 Государство де-факто:  Северный Кипр (признан только Турцией)

 Предлагается: воссоединение с Кипром или признание Северного Кипра.

 Политическая организация: Правительство Северного Кипра

 Военизированная организация: Командование сил безопасности

Индия 
Основные статьи: сепаратистские движения Индии, автономные административные единицы Индии, Северо-Восточная Индия, Сикким и предлагаемые штаты и союзные территории Индии.

Дополнительная информация: этнические группы Южной Азии, повстанческое движение в Джамму и Кашмире, повстанческое движение в Пенджабе, повстанческое движение в Северо-Восточной Индии и Объединенный фронт национального освобождения Западной Юго-Восточной Азии.

Ассам

Основная статья: ассамский национализм

 Предлагаемое государство: Ассам

 Этническая группа: ассамцы

 Боевики: Объединенный фронт освобождения Ассама, Объединенные мусульманские тигры освобождения Ассама.

Нагаленд

Основная статья: национализм нагов

 Предлагаемое государство: Нагалим.

 Этническая группа: народ нага

 Воинственная организация: Национал-социалистический совет Нагаленда

Кашмир

 Предлагается: отделение Джамму и Кашмира от Индии или объединение с Пакистаном.

 Этническая группа: кашмирские мусульмане

 Политическая организация: Всепартийная конференция Хуррият.

 Боевики: Лашкар-и-Тайба, Хизбул моджахеды, Джайш-и-Мохаммед.

Камтапур

 Предлагаемое государство: Камтапур

 Этническая группа: народ раджбанши.

 Воинственная организация:  Организация освобождения Камтапура.

Манипур

 Предлагаемое государство: Канглейпак

 Этнические группы: мейтей, пангал, нага.

 Боевые организации: Объединенный фронт национального освобождения, Народно-освободительная армия Манипура, Коммунистическая партия Канглейпак, Народно-революционная партия Канглейпак, Канглей Явол Канна Луп, Маоистская коммунистическая партия Манипура.

Пенджаб

 Предлагаемое государство: Халистан

 Этническая группа: пенджабские сикхи

 Воинствующие организации: Баббар Хальса, Сила тигра Бхиндранвале из Халистана, Сила коммандос Халистана, Сила освобождения Халистана, Сила Халистана Зиндабада, ISYF, AISSF, Международная федерация сикхской молодежи, Варис Пенджаб Де.

Мегхалая

 Предлагаемое государство: Мегхалая.

 Этническая группа: народ хаси, народ пнар

 Военизированная организация: Национально-освободительный совет Гинневтрепа.  Движение Сенг Кхаси

Трипура

 Предлагаемое государство:  Трипура

 Этническая группа: трипури

 Боевая организация: Фронт национального освобождения Трипуры

 Группа защиты интересов: Государство-участник Типралэнд

Мизорам

 Предлагаемое государство: Мизорам

 Этническая группа: Мизо

 Политическая партия: Национальный фронт Мизо, Народное движение Зорам, Народный съезд Хмара.

Тамил Наду

 Этническая группа: тамилы, дравиды, тегулу

 Предлагаемое государство: Тамил Наду

 Адвокатская группа: Дравидийская прогрессивная федерация

Кукиленд

 Предлагаемое государство: Залин-гам

 Этническая группа: Бней Менаше

 Военизированная организация: Национальная армия Куки.

 Правозащитная группа: Национальная организация Куки

Сантал Паргана

 Предлагаемое государство: государство Сантал

 Этническая группа: санталы

 Военизированная организация: Birsa Commando Force - BCF

Рабха Хасонг

 Государство или расширенный автономный район: Рабха Хасонг.

 Этническая группа: народ рабха

 Боевики: Рабха Джатия Айкья Манч, Армия Змеи Рабхи, Национально-освободительная армия Рабхи, Рабха Джатия Мукти Бахини.

Горхаланд

 Этническая группа: индийский горкха

 Предложение: создание отдельного штата Горкхаленд в составе Индии.

или полная независимость от Индии, часто включая объединение Непала.

 Политическое движение: движение Горхаланд

 Политические партии: Фронт национального освобождения Горкха, Ахил Бхаратия Лига горкхов, Горкха Джанмукти Морча

Димасаланд

 Этническая группа: народ димаса

 Предлагается: Димасаланд

 Военизированная организация: Национально-освободительная армия Димаса.

Тива

 Этническая группа: народ тива

 Предложено: Государство Тива

 Боевые организации: Освободительная армия Тива

Гаро Хиллз

 Этническая группа: люди гаро

 Предлагается: преобразование Совета автономного округа Гаро-Хиллз в штат Индии или полная независимость.

 Политическая партия: Национальный совет Гаро

Бунделькханд

 Этническая группа: бундельханди

 Предлагается: превратить регион Бунделькханд в штат Индии.

 Политическая партия: Фронт освобождения Бунделькханда.

Индонезия 
См. Также: Великий Тимор, Восточный Тимор и Западный Тимор.

Ачех

 Этнические группы: ачехцы

 Предлагаемое государство: Ачех

 Военизированная организация: Движение за свободный Ачех (в 2005 году заключил мир с правительством Индонезии, теперь это гражданское движение, но у сепаратизма все еще есть сторонники)

Риау

 Этническая группа: малайцы риау

 Предлагаемое государство: Риау, объединение с Малайзией.

 Адвокатская группа: Геракан Риау Мердека

Полуостров Минахаса

 Этническая группа: минахасан

 Предлагаемое государство: Северный Сулавеси.

 Группа защиты: Независимое движение Минахаса (Геракан Минахаса Мердека), Альянс Большого Минахаса

Бали

 Этническая группа: балийцы

 Предлагаемый автономный район или государство: Бали.

 Группа защиты: правительство Бали, ForBALI

Джокьякарта

 Этническая группа: яванцы

 Предлагаемое государство: Джокьякарта, Султанат Джокьякарта.

Иран 
Провинция Хузестан
 Этническая группа: хузестанские арабы

 Предлагаемое государство: Аль-Ахваз или Арабистан

 Воинствующие организации: Арабский народно-демократический народный фронт Аль-Ахваз, Национально-освободительное движение Ахваза, Партия арабского возрождения Ахваза, Организация освобождения Ахваза, Движение арабской борьбы за освобождение Ахваза.

 Правозащитная группа: Демократическая партия солидарности Аль-Ахваз (член Организации непредставленных наций и народов)

Иранский Курдистан

 Этнические группы: курды

 Предлагаемое государство: Содружество Восточного Курдистана.

 Политические партии: Демократическая партия Курдистана Ирана (член Организации непредставленных наций и народов)

 Военизированные организации: Партия за свободную жизнь в Курдистане, Комала

Иранский Азербайджан

 Этнические группы: азербайджанцы

 Предлагаемое государство: Южный Азербайджан.

 Правозащитная группа: Движение национального пробуждения Южного Азербайджана, Азербайджанская национальная организация сопротивления

Белуджистан

 Этническая группа: белуджи

 Предлагаемое государство: Белуджистан вместе с Белуджистаном, Пакистаном и территориями большинства белуджей в Афганистане.

 Военизированные организации: Движение народного сопротивления Ирана (исторические), Армия справедливости (действующие в настоящее время)

Лорестан

 Этническая группа: лурсы

 Предлагаемый автономный регион: Лорестан

 Политическая партия: Лорестанская партия Ирана

Ирак 
Дополнительная информация: меньшинства в Ираке и референдум о независимости Курдистана 2017 г.

См. Также: Языки Ирака, Демография Ирака, Ассирийский национализм, Ассирийская борьба за независимость и Предложения об ассирийской автономии в Ираке.

 Предлагаемое государство: Республика Центральный Курдистан.

Основная статья: Референдум о независимости Иракского Курдистана, 2017 г.

 Этническая группа большинства: курды

 Текущий автономный регион де-юре и де-факто: Иракский Курдистан.

 Политические партии: Движение за независимость Курдистана, Курдская демократическая партия Ирака, Патриотический союз Курдистана (члены Организации непредставленных наций и народов)

 Военные: Пешмерга

Основные статьи: ассирийский национализм, ассирийская борьба за независимость и ассирийский геноцид

Демократическая Республика Ассирия

 Предлагаемый автономный район: равнины Ниневии.

 Этническая группа: ассирийцы, арабы-христиане

 Предлагаемое государство: Демократическая Республика Ассирия.

 Политические партии: Ассирийское демократическое движение, Ассирийский всеобщий альянс (член Организации непредставленных наций и народов), Партия освобождения Ассирии.

 Военизированная организация: Отряды защиты Ниневийской равнины.

 Группы защиты: Ассирийская Генеральная конференция, Ассирийский Совет Европы

Предлагаемый автономный район: автономный район Аль-Рафидаин.

 Этнические группы: ассирийцы, туркмены, езиды

 Политические партии: Туркменский спасательный фонд, Независимый верховный совет езидов и Организация Аль-Рафидаин.

Предлагаемое состояние: Басра

 Текущий автономный регион де-юре и де-факто:  мухафаза Басра.

 Предложение: Басра предложила объединиться с другими провинциями Ди-Кар и Майсан в качестве автономного региона или получить полную независимость.

Предлагаемое государство: Суннистан

 Правозащитная группа: мусульмане-сунниты, этнические курды

 Предложение: высокая степень автономии в составе Ирака или полная независимость.

Туркменели

 Этническая группа: иракские туркмены

 Предлагаемое государство: Туркменели

 Политическая партия: Иракский туркменский фронт (член Организации непредставленных наций и народов)

Синджарский район

 Этническая группа: езиды

 Предлагается: автономия Синджарского региона, включая гору Синджар.

 Политические партии: Езидское движение за реформы и прогресс, Альянс Синджар.

Израиль 
Основная статья: израильско-палестинский конфликт

Смотрите также: арабо-израильский конфликт

Западный берег и сектор Газа

 Люди: палестинцы

 Государство де-юре: Палестина (признана 138 государствами-членами ООН).

 Предлагается: воссоединение с Израилем или признание Палестины.

 Политическая организация: Правительство Палестины.

 Военизированная организация: Палестинские национальные силы безопасности, Освободительная армия Палестины.

Япония 
Хоккайдо

 Этническая группа: айны

 Предлагаемое государство или автономный регион: Республика Айнов.

 Группа защиты: Альянс освобождения айнов

Окинава

Дополнительная информация: Королевство Рюкю, История островов Рюкю и расположение Рюкю.

 Этническая группа: рюкюань

 Предлагаемое государство: Республика Рюкю или Королевство Рюкю.

 Политические партии: Клуб Кариюси, бывшая Партия независимости Рюкю (琉球独立党, Рюкю Докурицуто)

 Политические группы: движение за независимость Рюкю.

Примечание: сторонники движения хотят, чтобы острова Амами в префектуре Кагосима, бывшие частью несуществующего королевства Рюкю до 1609 года, стали частью независимого Рюкю.

Лаос 
Северный Лаос

 Этническая группа: хмонг

 Предлагаемое государство: Федеративное ЧаоФа.

 Организация: Всемирный конгресс народа хмонгов.

Ливан 
Арамея

 Этническая группа: арамеи

 Предлагаемое государство: Арамея

 Политические партии: Демократическая организация Арамеа.

Малайзия 
Джохор

 Этнические группы: джохорцы (в основном малайцы, китайцы и индийцы)

 Предлагаемое государство: Джохор

 Группа защиты: Ассоциация независимости Джохора, султан Джохора, наследный принц Джохора

Саравак

 Этнические группы: меланау, даяк (см. Демографию Саравака).

 Предлагаемое государство: Радж Саравака.

 Группа защиты: Фонд наследия Борнео, Саравак для большой команды Саравака, Саравакская ассоциация народных чаяний, Саравакское движение за суверенитет, Сабах Саравак Келуар Малайзия, Саравакское освободительное движение

 Политические партии: Parti Bumi Kenyalang

Сабах

 Этнические группы: Кадазан-Дусун, Сама-Баджау (см. Демографию Сабаха)

 Предлагаемое государство: Сабах

 Группа по защите интересов: Фонд наследия Борнео, Сабах Саравак Келуар, Малайзия

Мьянма 
Дополнительная информация: Внутренний конфликт в Мьянме.

Аракан

 Этническая группа: Ракхайн

 Предлагаемое государство: Государство Аракан.

 Группа защиты интересов: Альянс за независимость Аракан, Армия Аракан (штат Качин), Армия Аракан (штат Кайин)

Зо Азия

 Этническая группа: Чин

 Предлагаемое государство: Государство Чин

 Воинственная организация: Национальный фронт Чин (член Организации непредставленных наций и народов)

Качин

 Этническая группа: качины

 Предлагаемое государство: Государство Качин.

 Политическая партия: Качинская национальная организация

Каутулей

 Этническая группа: Карен

 Предлагаемое государство: Каутолей

 Военизированная организация: Каренская национально-освободительная армия.

 Правозащитная группа: Каренский национальный союз

Каренни

 Этническая группа: каренни

 Предлагаемое государство: государство Кая.

 Военизированная организация: Армия Каренни

 Группа защиты интересов: Национальная прогрессивная партия Каренни (член Организации непредставленных наций и народов)

 Правительство в изгнании: Временное правительство Каренни

Кокан

 Этническая группа: коканг (этнические ханьцы)

 Предлагаемое государство: Государство Кокан

 Военизированная организация: Армия Национального демократического альянса Мьянмы.

Мон Государство

 Этническая группа: мон

 Предлагаемое государство: Государство Мон, Монландия.

 Политическая партия: Новая государственная партия Мон

Северный штат Ракхайн

 Этническая группа: рохинджа

 Предлагаемое государство: Рахманланд

 Военизированная организация: Армия спасения араканских рохинджа.

 Правозащитная группа: Национальная организация рохинджа Аракан, Национальный совет рохинджа.

Шанские штаты

 Этническая группа: шань (член Организации непредставленных наций и народов)

 Предлагаемое государство: Шанская республика.

 Политическая партия: Шанский демократический союз

 Военизированная организация: Шанская государственная армия.

 Правозащитная группа: Совет по восстановлению штата Шан.

 Правительство в изгнании: Временное правительство Федеративных штатов Шан

Па - О

 Предлагаемое государство: самоуправляемая зона Пао.

 Этническая группа: Па-Ой

 Боевая организация: Национально-освободительная армия Па-О.

Палаунг

 Предлагаемое государство: самоуправляемая зона Па Лаунг.

 Этническая группа: Палаунг

 Воинственная организация: Армия освобождения штата Палаунг

штат Ва

 Этническая группа: ва

 Предлагаемое государство: Государство Ва

 Политическая партия: Объединенная государственная партия Ва.

 Военизированная организация: Объединенная армия штата Ва.

Залин-гам

 Этническая группа: куки

 Предлагаемое государство: Залин-гам

 Военизированная организация: Национальная армия Куки.

 Правозащитная группа: Национальная организация Куки

Зогам

 Этническая группа: зоми

 Предлагаемое государство: Зогам

 Военизированная организация: Революционная армия Зоми.

Нагаленд

Основная статья: национализм нагов

 Предлагаемое государство: Нагалим

 Этническая группа: народ нага

 Воинственная организация: Национал-социалистический совет Нагаленда.

Пакистан 
Основная статья: Сепаратистские движения Пакистана

Дополнительная информация: Война за независимость Бангладеш.

Смотрите также: Языки Пакистана и Демография Пакистана

Белуджистан

Дополнительная информация: Повстанческое движение в Белуджистане.

 Этническая группа: белуджи

 Предлагаемое государство: Белуджистан вместе с Систаном и Белуджистаном Ирана и некоторыми частями Афганистана.

 Политическая партия: Белуджское национальное движение, Белуджская республиканская партия, Движение за свободный Белуджистан (член Организации непредставленных наций и народов)

 Боевые организации: Освободительная армия белуджей, Фронт освобождения белуджей, Республиканская армия белуджей, Объединенная армия белуджей Гилгит-Балтистан и Азад Кашмир.

 Этнические группы: бельцы, шина, вахи, бурушо, хо

 Предлагаемое состояние: Гилгит-Балтистан.

 Воинствующие организации: Объединенное движение Гилгит-Балтистан, Национальный фронт Балаваристана.

Синд

Основная статья: синдский национализм

Дополнительная информация: Повстанческое движение в Синде.

 Этническая группа: синдхи

 Предлагаемое государство: Синдхудеш

 Политические партии: Джей Синд Кауми Махаз, Джей Синд Муттахида Махаз, Объединенная партия Синд.

 Студенческая организация: Федерация студентов Джея Синда.

 Боевая организация: Революционная армия Синдхудеша.

Пенджаб

Основная статья: движение Халистан

Этническая группа: пенджабские сикхи

 Предлагаемое государство: Халистан

 Военизированная организация: Khalistan Commando Force

 Политические партии: Широмани Акали Дал (Амритсар), Объединенное сикхское движение

Паштунистан

Основная статья: пуштунский национализм

 Этническая группа: пуштуны

 Предлагается: независимое государство или автономный регион Паштунистан или объединение с Афганистаном.

 Политическая партия: Социал-демократическая партия пуштунов.

 Автономистские политические партии: Национальная партия Авами, Партия Пуштунхва Милли Авами, Партия Кауми Ватан

 Движение: Пуштунское движение Тахафуз

Джиннахпур

 Этническая группа: мухаджиры

 Предлагаемое автономное государство: Джиннахпур.

 Политическая партия: Движение Муттахида Кауми - Лондон

Южный Пенджаб

 Этническая группа: сараики

 Предлагаемый автономный регион: Сарайкистан

 Движение: Движение Сараики

Хазараджат

Основные статьи: хазарский национализм

 Этническая группа: хазарейцы

 Рредлагаемый автономный район: Хазараджат

 Политическая партия: Демократическая партия хазарейцев

 Движение: Движение провинции Хазара

Филиппины 
Основная статья: Сепаратизм на Филиппинах

Архипелаг Сулу и части полуострова Замбоанга

 Этнические группы: моро (таусуг, бангуинги, сама-баджау, якан)

 Предлагаемое государство/автономный район: Банса Суг, Султанат Сулу.

 Группа защиты: Султанат Сулу

Административный район Кордильеры

 Этническая группа: игорот

 Предлагаемая автономная область: Кордильерский автономный район или Кордильерский автономный район.

 Группа защиты: Автономия в административном движении Кордильер, Народно-освободительная армия Кордильер, Администрация Кордильеры Бодонг

Другие исламские боевики, действующие на Минданао, преследовали цели создать исламское государство на Филиппинах, такие как Абу Сайяф и Исламские борцы за свободу Бангсаморо.

Россия 
Основная статья: Сепаратизм в России

Смотрите также: русское завоевание Сибири, Сибирское ханство и енисейские языки.

Сибирь или Сибирский федеральный округ

 Этническая группа: русские, сибиряки (сибирские народы)

 Предлагаемое государство: Сибирская Республика.

 Движение: Сибирский регионализм

Бурятия

 Этническая группа: буряты

 Предлагаемое государство: Бурятия.

 Политическая партия: Всебурятское объединение развития культуры.

Территория Дальневосточной Республики или Дальневосточного федерального округа

 Этническая группа: дальневосточники

 Предлагаемый субъект федерации или независимое государство: Дальневосточная республика.

 Организация: Дальневосточная Альтернатива

 Исторические движения: Дальневосточная республиканская партия, Дальневосточные элиты, Возрождение, Приморские партизаны (якобы)

Свердловская область

 Люди: уральцы

 Предлагаемое государство: Уральская Республика.

 География: Свердловская область, Челябинская область, Курганская область, Пермский край, Оренбургская область

 Правозащитные группы: Уральский демократический фонд, Свободный Урал

Эвенкия

 Люди: эвенки

 Группа: Ассоциация коренных малочисленных народов Эвенкии «Арун»

Тува

 Народ: тувинцы

 Предлагаемое государство: Тува

 Политическая организация: Хостуг Тува

Сахалин

 Люди: сахалинцы

Усть-Ордынский Бурятский автономный округ

 Народ: буряты

 География: Усть-Ордынский Бурятский округ

 Группа: Эрхе Движение

 Тип движения: Автономистская

 Представительство на Форуме Свободных Наций России: Нет

 Годы деятельности: 2008 – настоящее время

Саха или Якутия

 Предлагается: независимое Якутское государство.

 Политическая организация: Движение «Свободная Якутия», представленное на Форуме «Свободные народы России».

Ханты-Мансийский автономный округ

 Этническая группа: ханты и манси

 Предлагаемое государство: Ханты-Мансийский автономный округ.

 Правозащитные движения: «Ассоциация спасения Югры», «Хантый путь», «Мансийский путь», «Обско-угорский союз», «Общество выживания и социально-экономического развития народа манси», «Угорская ассоциация», «Молодежная общественная организация», «Восстановление Югры».

Корякский округ

 Этническая группа: коряки

 Предлагаемый субъект федерации: Корякский автономный округ.

Таймырский Долгано-Ненецкий район

 Этнические группы: долганы, нганасаны, ненцы, русские.

 Предлагаемый субъект федерации: Таймырский автономный округ.

Агинский Бурятский автономный округ

 Народ: буряты

 Группа: Эрхе Движение

 Предлагаемая автономная территория: Агинский Бурятский автономный округ.

Алтай

 Народ: алтайцы.

Саудовская Аравия 
Провинция Наджран

 Этническая группа: арабы-зайдиты-шииты

 Предлагается: независимость провинции Наджран или объединение с Йеменом.

 Военизированная организация: Ахрар аль-Наджран

Шри-Ланка 
Основная статья: Гражданская война в Шри-Ланке

Тамил Илам

 Этническая группа: тамилы

 Предлагаемое государство: Тамил Илам

 Военизированная организация: Тигры освобождения Тамил Илама

 Политическая партия: Тамильский национальный альянс

 Группы защиты: Транснациональное правительство Тамил Илама

 Правительство в изгнании: Транснациональное правительство Тамил Илама

Сирия 
Основная статья: Гражданская война в Сирии

Дополнительная информация: сектантство и меньшинства в гражданской войне в Сирии, мандат для Сирии и Ливана, федерализация Сирии и движение за        независимость Ассирии.

Смотрите также: Языки Сирии и Демография Сирии

Де-факто автономный регион: Автономная администрация Северной и Восточной Сирии (Рожава).

 Более крупные этнические группы: курды, арабы, ассирийцы.

 Меньшие этнические группы: армяне, туркмены, езиды, черкесы.

 Политическая организация: Сирийский демократический совет.

 Военизированная организация: Сирийские демократические силы

Ассирия

 Этническая группа: ассирийцы

 Предлагаемое состояние: Ассирия

 Политические партии: Сирийская союзная партия, Ассирийская демократическая организация.

 Военизированные организации: Сирийский военный совет, Суторо.

 Правозащитные группы: Ассирия Совет Европы

Тайвань 
Основная статья: движение за независимость Тайваня

Китайская Республика (КР), широко известная как Тайвань, представляет собой государство, имеющее дипломатические отношения с 14 государствами-членами Организации Объединенных Наций (а также со Святым Престолом в качестве наблюдателя).

Предлагаемое государство: Тайваньская Республика.

 Движение: движение за независимость Тайваня, тайваньский национализм.

 Примечание: Демократическая прогрессивная партия (ДПП) четырежды демократически избиралась к власти на Тайване; в 2000 г. (до 2004 г.), в 2004 г. (до 2008 г.), в 2016 г. (до 2020 г.) и в 2020 г. (до 2024 г.). Хотя ДПП была номинальной правящей партией Китайской Республики в течение этих четырех сроков правления, ДПП продвигала программу независимости Тайваня, негласно или открыто. Некоторые представители ДПП, такие как Уильям Лай, утверждают, что независимость Тайваня следует даже не рассматривать как «движение за независимость», а скорее как признание реальности нынешней ситуации Китайской Республики на Тайване. Многие сторонники независимости Тайваня считают, что Тайвань под официальным названием «Китайская Республика» уже является независимой страной от материкового Китая под официальным названием «Китайская Народная Республика». Некоторые группы также исключают из своего предложения острова Цзиньмэнь и Мацу.

 Политические партии: Пан-зеленая коалиция (Демократическая прогрессивная партия, Тайваньский союз солидарности, Тайваньская партия независимости), Партия новой власти, Тайваньская партия государственного строительства.

 Группы защиты: Keep Taiwan Free (тайваньская организация), World United Formosans for Independence

Тайваньские коренные народы

 Этническая группа: коренные жители Тайваня

 Предложено: автономия для коренных народов Тайваня

 Политическая партия: Тайваньская партия коренных народов

Таджикистан 
Горно-Бадахшанская

Основная статья: Горно-Бадахшанские столкновения 2012 г.

 Этническая группа: памирцы

 Предлагается: большая автономия Горного Бадахшана.

 Несуществующая политическая партия: Лали Бадахшан

Тайланд 
Смотрите также: Языки Таиланда и Демография Таиланда

Патани

Основная статья: повстанческое движение в Южном Таиланде

 Этническая группа: малайцы паттани.

 Предлагаемое государство: Паттани Дарул Макриф, объединение с Малайзией.

 Боевики: Объединенная организация освобождения Патани, Малайский национальный революционный фронт Патани, Рунда Кумпулан Кесил, Движение исламских моджахедов Паттани, Исламский фронт освобождения Патани.

Турция 
Смотрите также: меньшинства в Турции и отделение в Турции

Смотрите также: Языки Турции и Демография Турции

Дополнительная информация: Права человека курдов в Турции, Турецкий Курдистан, курды в Турции, Зазас, курды в Стамбуле, турецкий национализм, Турецкая война за независимость, геноцид греков, Республика Хатай, Западная Армения, Севрский договор и Лозаннский договор.

Северный Курдистан

Основные статьи: курдский национализм, Объединенный Курдистан и курдский вопрос

 Этническая группа: курды

 Предлагаемое государство: Курдистан

 Боевые организации: Рабочая партия Курдистана, Группа общин Курдистана, Ястребы свободы Курдистана, Демократическая партия Курдистана/Севера, Революционная партия Курдистана, Коммунистическая партия Курдистана.

Ассирия

Основные статьи: ассирийский национализм , ассирийская борьба за независимость и ассирийский геноцид

 Этническая группа: ассирийцы, арабы-христиане

 Предлагаемое государство: Ассирия.

 Политические партии: Ассирийское демократическое движение, Партия освобождения Ассирии.

 Военизированные организации: Отряды защиты Ниневийской равнины, Двех Навша.

 Группы защиты: Ассирийская Генеральная конференция, Ассирийский Совет Европы

Узбекистан 
Основная статья: узбекизация

Смотрите также: Языки Узбекистана и Демография Узбекистана.

Каракалпакстан

 Этническая группа: каракалпаки

 Предлагаемое государство: Республика Каракалпакстан.

 Правозащитная группа: Партия национального возрождения «Свободный Каракалпакстан»

Вьетнам 
Дополнительная информация: Раздел Вьетнама, война во Вьетнаме и воссоединение Вьетнама.

Смотрите также: Языки Вьетнама и Демография Вьетнама

Кхмерская Кампучия-Кром Федерация

 Этническая группа: кхмер-кром

 Предлагаемое государство: Кампучия-Кром.

Фонд Монтаньяр, Инк.

 Этническая группа: народ дегар

 Предлагаемое государство: Государство Монтаньяр или Дегар.

Йемен 
Дополнительная информация: Южное движение, объединение Йемена, Великий Йемен, Йеменское мутаваккилитское королевство, Гражданская война в Северном  Йемене, Федерация Южной Аравии, Южный Йемен и протекторат Аден.

Южный Йемен

 Предлагаемое государство: Южная Аравия или Государство Аден.

 Де-факто государство: Южный переходный совет.

 Политические партии: Движение Южного Йемена, Йеменская социалистическая партия.

Хадрамаут

 Этническая группа: арабы, а также мехри и сокотри.

 Предлагаемые государство: Катири, Куаити, Вахиди Балхаф, Махра.

 Де-факто государство: регион Хадрамаут, протекторат Южной Аравии.

 Политическая партия: Лига Хадрами